.by

Localidades

By (Doubs)

Desambiguações de siglas